Швецов, Александр Ильич:

 Швецов, Александр Ильич (род. 1988) — российский хоккеист. 
 Швецов, Александр Ильич (1889—1938) — советский государственный деятель.